

Тейбл-Рок — селище, штат Небраска
 Тейбл-Рок — переписна місцевість, штат Пенсільванія